Михаил Офросимов:
 Офросимов, Михаил Александрович (1797—1868) — русский военачальник, генерал, участник Крымской войны Московский градоначальник (Московский военный генерал-губернатор).
 Офросимов, Михаил Николаевич (1840—?) — музыкант.